Гамбит коня — разновидность принятого королевского гамбита в шахматах. Начинается ходами: 1. e2-e4 e7-e52. f2-f4 e5:f43. Кg1-f3

Относится к открытым дебютам.

Описание 
Ходом 3. Кg1-f3 белые предупреждают возможный выпад чёрного ферзя на h4 и планируют ходом d2-d4 установить контроль за центром.

Гамбит коня — самое популярное продолжение после 2. …e5:f4. Это наиболее обширный раздел королевского гамбита с множеством обоюдоострых разветвлений.

Основные варианты

Классическая защита 
 3. …g7-g5 . Основная идея: чёрные стремятся удержать гамбитную пешку f4, а также готовят ход 4. …g5-g4 с тем, чтобы отбросить неприятельского коня и перейти в контратаку. В ряде вариантов, однако, чёрные отказываются от продвижения 4. …g5-g4, предпочитая надёжное продолжение 4. …Cf8-g7.
 4. Кb1-c3 — см. Гамбит Квааде.
 4. d2-d4 — см. Гамбит Розентретера.
 4. Сf1-c4
 4. …Кb8-c6 — гамбит Блачли.
 4. …g5-g4
 5. Cc4:f7+ — см. Гамбит Лолли.
 5. d2-d4 — см. Гамбит Гулам Кассима.
 5. Kb1-c3 — см. Гамбит Мак-Доннелла.
 5. 0-0 — см. гамбит Полерио — Муцио.
 5. Кf3-e5 — см. Гамбит Сальвио.
 5. …Фd8-h4+ 6. Крe1-f1
 6. …Кg8-h6 7. d2-d4 f4-f3 — см. Гамбит Зильбершмидта.
 6. …Кg8-h6 7. d2-d4 d7-d6 — Контратака Андерсена.
 6. …f4-f3 — см. Гамбит Кохрена.
 6. …Кb8-c6 — см. Гамбит Герцфельда.
 4. …Сf8-g7
 5. 0-0 — см. Гамбит Ганштейна.
 5. h2-h4 — см. Гамбит Греко — Филидора.
 4. h2-h4 g5-g4
 5. Кf3-g5 — см. Гамбит Альгайера.
 5. Кf3-e5 — см. Гамбит Кизерицкого.

Другие системы защиты 
 3. …Кg8-e7 — вариант Бонч-Осмоловского.
 3. …f7-f5 — контргамбит Джануцио.
 3. …d7-d6 — см. Защита Фишера.
 3. …h7-h6 — см. Защита Беккера.
 3. …Kg8-f6 — см. Защита Шаллопа.
 3. …Кb8-c6
 3. …Cf8-e7 — см. Гамбит Каннингема.
 4. Сf1-с4 Kg8-f6 — защита Эйве.
 4. Сf1-с4 Ce7-h4+ 5. g2-g3 — Гамбит Бертена.
 4. Cf1-c4 Ce7-h4+ 5. g2-g3 f4:g3 6. O-O g3:h2+ 7. Крg1-h1 — Гамбит трёх пешек.
 3. … d7-d5 — современная защита.
 4. e4:d5 Кg8-f6 5. Сf1-b5+ c7-c6 6. d5:c6 b7:c6 7. Сb5-с4 Кf6-d5 — вариант Ботвинника.

Примечания

Ссылки 
 Глазков И., Эстрин Я. Королевский гамбит. Москва: Физкультура и спорт, 1988. — C. 40 — 139.
 Калиниченко Н. М. Королевский гамбит. М., 2011. — С. 194—363. — ISBN 978-5-8183-1634-5.
 

Королевский гамбит